

Шелехово — село, Бородуліхинський район, Абайська область

Шелехово — село, Комсомольський район, Хабаровський край
 Шелехово — село, Тайшетський район, Іркутська область